Сигнальщик:

 Сигнальщик — матрос или старшина на корабле или береговом посту, выполняющий обязанности по ведению наблюдения и передаче сигналов.
 Сигнальщик — морской тральщик проекта 266 «Аквамарин».